

Geografia

Croazia 
 Casella – isola della Croazia

Italia 
 Casella – comune nella città metropolitana di Genova
 Casella – frazione di Asolo in provincia di Treviso
Casella – frazione di Riccò del Golfo di Spezia in provincia della Spezia
Casella - frazione di Montecalvo Versiggia in provincia di Pavia

Persone
 Casella – compositore e cantore italiano, fiorentino o pistoiese, amico di Dante Alighieri, che lo pose come protagonista del secondo canto del Purgatorio

 Alberto Casella (1891-1957) – commediografo italiano
 Alessandra Casella (1963) – attrice italiana
 Alessandro Casella (1596-1657) – scultore svizzero
 Alfredo Casella (1883-1947) – compositore italiano
 Alvise Casella (1525-1590) – scultore italiano
 Andrea Casella (1990) – cestista italiano
 Bernardino Casella (1595-1654) – scultore italo-svizzero
 Cesare Casella (1969) – vittima della 'ndrangheta
 Claudio Casella (...-...) – patriota italiano
 Daniele Casella (1557-1646) – scultore svizzero
 Donato Casella (1505-1560) – scultore svizzero
 Enrico Casella (1957) – allenatore di ginnastica artistica ed ex rugbista a 15
 Felicita Casella, all'anagrafe Felicita Lacombe (1820-1865) – compositrice italiana di origini francesi
 Francesco Casella – scultore svizzero
 Francesco Angelo Casella (1819-1894) – generale e politico italiano, primo ministro del Regno delle Due Sicilie
 Gabriele Casella (1994) – artista marziale italiano
 George Casella (1951-2012) – statistico statunitense
 Giacomo Casella – pittore svizzero
 Gian Battista Casella (1250-1300) – compositore italiano, incontrato da Dante Alighieri nel secondo canto del Purgatorio
 Giorgio Casella – politico svizzero
 Giovanni Andrea Casella (1619-1685) – pittore svizzero
 Giovanni Battista Casella "de Annibale" (1623-1678) – scultore svizzero
 Giovanni Battista Casella "de Monora" (1620-1679) – scultore svizzero
 Giovanni Casella (1848-...) – militare statunitense
 Giovanni Domenico Casella (1570-1637) – scultore svizzero
 Giucas Casella (1949) – personaggio televisivo italiano
 Giuseppe Casella (1755-1808) – astronomo italiano
 Jimmy Casella (1924-1976) – giocatore di poker statunitense
 Manuel Casella (1978) – modello italiano
 Maria Teresa Casella (1960) – scrittrice italiana
 Mario Casella (1886-1956) – filologo italiano
 Max Casella (1967) – attore statunitense
 Pedro Casella (1898-1971) – calciatore uruguaiano, di ruolo portiere
 Pietro Casella (1980) – attore italiano
 Samantha Casella (1981) – regista e sceneggiatrice italiana

Altro
 Casella – genere di molluschi nudibranchi
 Casella postale – locazione numerata affittata dall'amministrazione postale a un privato

Pagine correlate
 Caselle
 Caselli
 Casello

Altri progetti